USS Porter je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Porter (DD-59) 
 USS Porter (DDG-78) 
 USS Porter (DD-356) 
 USS Porter (DD-800)

Porter